Анте Румора (Повљана, 3. децембар 1944) је био југословенски и хрватски глумац.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|3
|2
|1
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|4
|5
|3
|2
|1
|16
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата  || Младић у чекаоници амбуланте
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сам човјек (ТВ мини серија) || /
|-
| 1974. || Ноктурно || /
|-
| 1974. || Депс  || /
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Артур Бризбејн (новинар)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пут у Кумровец (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Глумац у партизанима / Рац, усташки натпоручник
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Симе теклић
|-
| 1985. || Етер (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Кранцир
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Сан без граница  (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1982 1996. || Смоговци (ТВ серија) || Наивни штедиша / Доктор (у кину)
|-
| 1998. || Шимански (ТВ серија) || Инхабер Фотоладен
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2004. || Случајна супутница || Конобар
|-
| 2004. || Вила Марија (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Мамутица (ТВ серија) || Симлеса / Симтеса
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1944.
Хрватски глумци
Југословенски глумци